Mazapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mazapa, Veracruz, ort, 
 Mazapa, Puebla, ort, Zacapoaxtla, 
 Mazapa, Guerrero, ort, Ahuacuotzingo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar